L'autoroute 27 ou A27 dite Mestre-Pian di Vedoia ou d'Allemagne est une autoroute italienne qui relie la ville de Mestre à celle de Pian di Vedoia en Vénétie. Construite en 1972 pour son premier tronçon, elle est actuellement longue de 82,5 km.

Parcours

Notes et références 

A27
Transport en Vénétie
Province de Venise
Province de Belluno